Стадион Рамат Ган () — футбольный стадион в пригороде Тель-Авива Рамат-Гане, Израиль. Вмещает 41 583 зрителя, являясь самым большим стадионом Израиля по вместимости. Является одной из домашних арен сборной Израиля по футболу. Построен в 1950 году, открыт в 1951 году, последняя реконструкция — в 1981 году. Один из пяти стадионов в Израиле, рейтинг УЕФА которых позволяет играть на них матчи основного этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, чемпионата Европы (за исключением финалов Лиги чемпионов/Лиги Европы УЕФА и финальных матчей чемпионатов Европы по футболу). На территории стадиона, помимо главной арены, расположены два тренировочных поля, парковка на 3900 машин, кафе и рестораны. Рядом расположен крупный торговый центр.

Ссылки 
 Страница стадиона на WorldStadiums.com
 История национального стадиона в Рамат-Гане

Примечания 

Футбольные стадионы Израиля